Ел Ебано има више значења:

 Ел Ебано (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано, Километро Уно (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебано (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ебано (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ебано, Лијако (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ебано (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ебано (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано, Едуардо Лоја (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано, Ермелинда Бенавидес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебано (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ебано (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику